In 1972 werd het 67ste Campeonato Carioca gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Guanabara. De competitie werd gespeeld van 23 februari tot 7 september. Flamengo werd kampioen.

Eerste toernooi

Tweede toernooi

Derde toernooi

Finaleronde

Kampioen

Topschutters

Externe link
 RSSSF

Campeonato Carioca
Cario